Jermak Timofiejewicz – ataman kozacki
 Jermak – do 1993 miasto w Kazachstanie
 Jermak – pierwszy na świecie specjalistyczny lodołamacz
 (4681) Ermak – planetoida